Sicherheitsuntersuchungsstelle steht für:

 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes (SUB), österreichische Behörde
 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST), eidgenössische Behörde